Biologie
 Petrus, geslacht van straalvinnige vissen uit de familie zeebrasems

Godsdienst
 Petrus (voluit: Simon Petrus) († 68), discipel van Jezus en eerste van de twaalf apostelen

Personen met de achternaam Petrus
 Lubomír Petruš, Tsjechisch veldrijder

Voeding
 Petrus, Belgisch biermerk
 Pétrus, Franse wijn (Bordeaux), een van de duurste wijnen ter wereld

Voornaam
 Petrus, een jongensnaam

Zie ook 
 Peter (doorverwijspagina)